Авксентьево — название населённых пунктов в России:

 Авксентьево — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Авксентьево — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Авксентьево — деревня в Нейском районе Костромской области.